Противостоя́ние — борьба, война, соперничество, конкуренция, противопоставление чему-либо или кому-либо; также может означать:

 «Противостояние» — роман Стивена Кинга (1978).
 «Противостояние» — экранизация романа Кинга (США, 1994), мини-сериал. Режиссёр — Мик Гэррис.
 «Противостояние» — экранизация романа Кинга (США, 2020), мини-сериал. Режиссёр — Джош Бун.
 «Противостояние» — роман Юлиана Семёнова (1979).
 «Противостояние» — экранизация романа Семёнова (СССР, 1985). Режиссёр — Семён Аранович.
 «Мандела и де Клерк» (; в прокате в России — «Противостояние») — американский телефильм 1997 года. Режиссёр — Джозеф Сарджент.
 «» — японский фильм 2000 года. Режиссёр — Рюхей Китамура.
 «Противостояние» () — американский фильм 2001 года. Режиссёр — Джеймс Вонг.
 «Противостояние» — третий эпизод седьмого сезона американского телесериала «Родина» (2018).

Игры, развлечение 
 «Противостояние» — серии компьютерных игр, вышедших в 1997—2010 годах.
 «Противостояние» — первая игра из указанных серий (Россия, 1997) в жанре стратегии в реальном времени, на тему Великой Отечественной войны.

Музыка 
 «Противостояние» — альбом группы «Маврин» (2012).

См. также 

 Противостояние (фильм)
 Противостояние планеты — положение внешней планеты, при котором она видима в направлении, противоположном направлению на Солнце и находится ближе всего к Земле.